Onderdistrict in Indonesië
 Panggang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Panggang (Jepara), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Panggang (Kemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Panggang (Glagah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java